Подъельник  — многозначный термин:

Населённые пункты 
 Подъельник —  деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Подъельник — деревня в Киренском районе Иркутской области.

Другие значения 
 Подъельник — род растений.

См. также 
 Подъельники — село в Кемеровской области;
 Подъельники — деревня и санаторий, в Узденском районе Минской области.